

Onomastica
 Chiarella – variante del nome proprio di persona italiano femminile Chiara

Persone
 Attilio Chiarella – calciatore italiano
 José Chiarella – ex allenatore di calcio peruviano

Altro
 Rifugio Franco Chiarella all'Amianthé – rifugio situato nel comune di Ollomont, in Valpelline, nelle Alpi Pennine

Pagine correlate
 Chiarelli